Монтре́й () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7 км на схід від Парижа, 6 км на південь від Бобіньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 41940 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 107149,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Персоналії 
 Еміль Рено (1844—1918) — французький винахідник, художник і популяризатор науки, предтеча мультиплікації
 Роже Юбер (1903—1964) — французький кінооператор
 Нільс Ареструп (*1949) — французький театральний і кіноактор, сценарист та режисер данського походження.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Монтрей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені